El Torneig de Kuala Lumpur 2011, oficialment conegut com a Proton Malaysian Open 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 3a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre del 2011 al Bukit Jalil Sports Complex de Kuala Lumpur, Malàisia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011
Kuala Lumpur